La Supercopa de España 2022 fue la XXXVIII edición del torneo. El torneo se disputó entre el 12 y 16 de enero de 2022 en el Estadio Internacional Rey Fahd de Riad, Arabia Saudita.

Con la victoria en esta edición, Real Madrid ganó su decimosegundo título, a uno solo del más laureado; Fútbol Club Barcelona con 13.

Participantes

Distribución geográfica de los clubes

Cuadro

Semifinales

Final

Véase también 
 Primera División 2020-21
 Copa del Rey 2020-21

Referencias 

Temporada 2021-22 de fútbol en España
Fútbol en España en 2022
Deporte en Arabia Saudita en 2022
2022